Никола Ђурковић може да се односи на следеће особе:
 Никола Ђурковић (1812—1876), српски музичар.
 Никола Ђурковић (1908–1943), народни херој Југославије.